Cranfield kan syfta på följande:

Personer 
 Arthur Cranfield (1892–1957), brittisk tidningsman
 Edward Cranfield (död omkring 1700), koloniguvernör i New Hampshire och Barbados 
 James Cranfield, 2:e earl av Middlesex (1621–1651), engelsk politiker 
 
 Monty Cranfield (1909–1993), engelsk kricketspelare

Geografi

Storbritannien 

 Cranfield, Bedfordshire, ort,  
 Cranfield Airport, flygplats,